

Patronyme 
Desandrouin est un nom de famille porté par :
 Gédéon Desandrouin (1640-1735)
 Jean-Jacques Desandrouin (1681-1761)
 Pierre Desandrouin-Desnoëlles (1686-1764)
 François-Joseph Desandrouin-de Longbois (1695-1731)
 Pierre-Jacques-Gédéon Desandrouin (1733-1808)
 Jean-Marie Stanislas Desandrouin (1738-1821)
 François-Joseph-Théodore Desandrouin (1740-1801)
 Pierre-Benoît Desandrouin (1743-1811)

Entreprise 
 La Société Desandrouin-Cordier est une compagnie minière du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.
 La Société Desandrouin-Taffin est la deuxième compagnie minière établie dans l'actuel bassin minier du Nord-Pas-de-Calais hors Boulonnais.

Architecture 
 L'hôtel Desandrouin ou palais impérial de Boulogne-sur-Mer, résidence de Napoléon  dans cette ville.

Voir aussi 
 Jean-Nicolas Desandrouins (1729-1792), militaire français.

Homonymie de patronyme